In 1981/82 werd het 33ste seizoen van de DDR-Oberliga gespeeld, de hoogste klasse van de DDR. BFC Dynamo werd kampioen.

Seizoensverloop
Er kwamen 2.084.000 toeschouwers naar de 182 Oberligawedstrijden wat neerkomt op 11.450 per wedstrijd.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In 182 duels werd in totaal 600 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 3,29 per wedstrijd. De grootste zege was Dynamo Dresden-Chemie Buna Schkopau (10:1). In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Berliner FC Dynamo
Bijgaand een overzicht van de spelers van Berliner FC Dynamo, die in het seizoen 1981/82 onder leiding van trainer-coach Jürgen Bogs voor de vierde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oost-Duitsland werden en zo de titel prolongeerden.

Voetballer van het jaar
Rüdiger Schnuphase van Carl Zeiss Jena werd verkozen tot voetballer van het jaar. Rainer Troppa werd tweede en Bodo Rudwaleit werd derde. Beide spelers waren van BFC Dynamo.

Europese wedstrijden
Europacup I

Europacup II

UEFA Cup

Zie ook
Bundesliga 1981/82
FDGB-Pokal 1981/82
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1981
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1982

Externe links
  Oberliga bij RSSSF

DDR-Oberliga
Duits competitievoetbal 1981/82